Albæk Kirke kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Albæk Kirke (Frederikshavn Kommune), Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune
 Albæk Kirke (Randers Kommune), Albæk Sogn, Randers Kommune